Mas de Barreda, masia del poble de Sapeira, al municipi de Tremp
 Joan Barreda Bort (Torreblanca, Plana Alta, 1983), pilot de motociclisme valencià 
 José María Barreda Fontes (Ciudad Real, 1953), polític
 Pere-Enric Barreda i Edo (Benassal, 1964 - Barcelona, 2014), historiador i llatinista valencià